Wilde Schwäne steht für:
 Wilde Schwäne (Märchen), russisches Volksmärchen
 Wilde Schwäne (Jung Chang), biografisches Werk der chinesischen Schriftstellerin Jung Chang

Siehe auch:
 Zogen einst fünf wilde Schwäne, Volkslied